A 3336-os jelzésű regionális autóbusz Balassagyarmat, autóbusz-állomás és Felsőpetény, bánya között közlekedik Ipolyszög, Érsekvadkert, Rétság és Nőtincs településeken keresztül. A járatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Megállóhelyei

|-
!Perc (↓)
!width=25%|Megállóhely
!Perc (↑)
!width=30%|Átszállási kapcsolatok
!Fontosabb létesítmények
|-

|-

|-

|-

|-

|-
|8||Balassagyarmat (Újkóvár), szövetkezeti bolt||58
|align=left|
|
|-
|11||Ipolyszög, bejárati út||55
|align=left|
|
|-
|12||Ipolyszög, vasúti megállóhely bejárati út||54
|align=left|
|
|-
|15||Szent Lőrinc puszta||40
|align=left|
|
|-
|18-19||Érsekvadkert, központ||46-47
|align=left|
|Polgármesteri Hivatal, Érsekvadkert
|-
|21||Érsekvadkert, sportpálya||44
|align=left|
|
|-
|25||Pusztaberki elágazás||41
|align=left|
|
|-
|28||Tereskei elágazás||39
|align=left|
|
|-
|34||Romhányi elágazás||48
|align=left|
|
|-
|38-42||Rétság, autóbusz-forduló||28-32
|align=left|
|autóbusz-forduló
|-
|43||Rétság, rendőrség||27
|align=left|
|
|-
|45||Rétság, Pusztaszántói út (TDK)||25
|align=left|
|
|-
|51||Nőtincsi elágazás||19
|align=left|
|
|-
|53||Nőtincs, Rózsa utca||17
|align=left|
|
|-
|54||Nőtincs, Fölvég||16
|align=left|
|
|-
|55||Nőtincs, kastély||15
|align=left|
|
|-
|56||Nőtincs, Templom tér||14
|align=left|
|
|-
|58||Nőtincs, Alvég||12
|align=left|
|
|-
|61||Felsőpetényi elágazás||9
|align=left|
|
|-
|66||Felsőpetény, szövetkezeti italbolt||4
|align=left|
|
|-
|68||Felsőpetény, újtelep||2
|align=left|
|
|-
|69||Felsőpetény, Alkotmány út||1
|align=left|
|
|-
|70||Felsőpetény, bánya||0
|align=left|
|
|}

Források
 

Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Volánbusz
Nógrád megye közlekedése
Balassagyarmat autóbuszvonalai